

Aziende
 Grob Aerospace – azienda aeronautica tedesca
 Grob-Werke – azienda metalmeccanica tedesca

Geografia
 Grob Ridge – stretta dorsale dell'Antartide

Persone
 Gertrude Grob-Prandl – soprano austriaco
 Henri Grob – scacchista svizzero
 Karl Grob – calciatore svizzero
 Oliver Grob – pattinatore di velocità su ghiaccio svizzero